MK-77 steht für:
 Opština Centar, mazedonische Gemeinde (ISO-3166-2-Code)
 Mark-77-Bombe, Brandbombe

MK77